Krk je lahko:

 Krk, otok v Jadranskem morju
 Krk (mesto), mesto na istoimenskem otoku